Герб Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края Российской Федерации — является официальным символом района.

Герб утверждён Решением № 75 Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района 20 апреля 2010 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6369.

Описание герба 

«В зелёном поле над лазоревой оконечностью, обременённой серебряным крабом и имеющей серебряную кайму, сложенную из малых ромбов — серебряная голова северного оленя настороже и между его рогов — скачущий влево и обернувшийся соболь того же металла».

Герб Аяно-Майского муниципального района может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях: без вольной части и с вольной частью — четырехугольником, примыкающим к верхнему правому углу щита с воспроизведенным в нем гербом Хабаровского края.

Герб Аяно-Майского муниципального района в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утверждёнными геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года может воспроизводиться со статусной короной установленного образца.

Описание символики 
Герб языком аллегорий и геральдических символов гармонично показывает историю и культуру района, его природно-климатические условия, особенности его фауны и основной профиль занятий местного населения.

Аяно-Майский район — один из самых отдаленных, северных районов Хабаровского края. Земли района с юго-востока омываются водами Охотского моря (в гербе символически отражено лазурью). Среди растительности района выделяются аянская голубая ель, сосна, брайя стручковая (единственное место произрастания в России). Вся флора района отражена на гербе зелёным цветом.

Кайма, составленная из малых ромбов «оленья тропа» — аллегория эвенкийских национальных узоров, символически отражает национальные особенности района.

Голова оленя — символизирует основное занятие местных жителей — оленеводство. Олень для эвенков главный помощник в кочевой жизни, это и мясо, и одежда, и обувь, и лекарство.

Соболь (особая гордость жителей района — местный баргузинский кряж) — представляет богатую фауну Хабаровского края и пушной промысел, издревле ведущийся в необъятных просторах тайги.

Краб — символ морской фауны, успешного рыболовства и добычи морепродуктов.

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Лазурь — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Серебро в геральдике — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

История герба 

Первый вариант герба Аяно-Майского муниципального района был утверждён 31 мая 2001 года.

Ныне действующий герб Аяно-Майского муниципального района был разработан на основании рисунка герба района 2001 года при содействии Союза геральдистов России.

Авторы герба: идея герба — Василий Константинов (с. Аян); геральдическая консультация — Константин Мочёнов (Химки); художник и компьютерный дизайн — Ольга Салова (Москва); обоснование символики — Вячеслав Мишин (Химки).

См. также 
 Флаг Аяно-Майского района
 Гербы районов Хабаровского края
 Гербы населённых пунктов Хабаровского края

Ссылки 
 Герб Аяно-Майского района

Примечания 

Хабаровский край
А
Гербы с изображением оленя
Гербы с изображением соболя
Гербы с изображением краба